Halloween může znamenat:

 Halloween – svátek slavený 31. října
 Halloween (album) – album Franka Zappy
 Halloween (kniha) – knižní zpracování filmu z roku 1979

Filmy
 Halloween (filmová série) – americká hororová filmová série
 Halloween (1978) – původní film režiséra Johna Carpentera
 Halloween (2007) – remake filmu z roku 1978 režiséra Roba Zombieho

Související články 
 Helloween – německá power/speedmetalová skupina
 Halloween II